Следи списак споменика културе у Пиротском округу.

|}

Спољашње везе 

 Републички завод за заштиту споменика културе - Београд
 Непокретна културна добра
 Листа споменика

Пиротски управни округ
Пиротски округ
Културно наслеђе јужне и источне Србије